

Sigle 
 Bundesnachrichtendienst  – servizio informazioni federale della Repubblica Federale Tedesca

Codici 
 BND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Bandar Abbas, Bandar Abbas (Iran)
 bnd – codice ISO 639-3 della lingua banda (Indonesia)
 BND – codice valutario ISO 4217 del Dollaro del Brunei, valuta del Brunei

Musica 
 BND  – traccia dell'album No Doubt dei No Doubt del 1992